Иван Хитрово:
 Хитрово, Иван Богданович (ок. 1620—1682) — русский государственный деятель, стряпчий (1638), стольник, думный дворянин, окольничий и боярин.
 Хитрово, Иван Савостьянович Большой (1624—1697) — военный деятель, стряпчий (1646), воевода, думный дворянин (1670) и окольничий (1676).